Full fart med Mulle Meck är en svensk animerad film från 2004. Filmen bygger på de fem böckerna när Mulle Meck berättar om bilar, båtar, flygplan, hus och tåg.

Rollista 
Lennart Jähkel - Mulle Meck
George Johansson - Berättare

Referenser

Externa länkar
Om filmen

Filmer 2004
Svenska filmer baserade på böcker
Svenska animerade filmer
Animerade filmer 2004